Форма — зовнішній вигляд, обрис речі, дії тощо або зовнішній вираз певного змісту.
 Форма — поняття філософії, визначуване співвідносно до понять вмісту і матерії
 Форма — ємність для випікання хліба (хлібопекарська форма), хлібобулочних виробів, кондитерських виробів
 Форма ливарна — пристосування, куди виливають розплавлений метал, який зберігає після затвердіння обриси цього пристосування.
 Форма або уніформа — службовий варіант одягу
 Військова форма
 Шкільна форма

Біологія 
 Форма — інфравидовий ранг у ботаніці
 Лікарська форма — форма, в якій випускаються готові до використання ліки

Мистецтво 
 Художня форма
 Музична форма — матеріальне втілення змісту музики, структура музичного твору
 Сонатна форма — музична форма, що складається із трьох основних розділів
 Варіаційна форма — музична форма, — низка проведень завершеної за формою теми, але у видозміненому вигляді

Мовознавство 
 Граматична форма
 Форма звертання

Математика 
 Лінійна форма
 Квадратична форма
 Диференціальна форма
 Форма кривини

Інше 
 Проста форма — у кристалографії — сукупність граней кристалу, пов'язаних між собою елементами симетрії
 Форма державного правління
 Pro forma — латинський вираз для означення дії тільки для видимості, про людське око, «для годиться».

Див. також 
 Формат
 Формуляр
 Контур
 Контрформа
 Формальна логіка

Посилання 
 Форма //